È stata la prima edizione del torneo.

In finale Ivan Dodig e Austin Krajicek hanno battuto Matthew Ebden e John Peers con il punteggio di 6-3, 1-6, [10-8].

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (campioni)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)

  Matthew Ebden /  John Peers (finale) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)

Wildcard 

  Stefano Napolitano /  Andrea Pellegrino (primo turno)

  Francesco Maestrelli /  Francesco Passaro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Napoli Cup 2022